Омеля́нович — українське прізвище, походить від імені Омелян, зменшуване Омелько, також Ємелян, Єма.

Люди 
 Омелянович Віктор Іванович ( 1958) — український веслувальник, срібний призер Олімпіади 1988 року.
 Омелянович Лідія Олександрівна ( 1942) — докторка економічних наук.
 Швець-Омелянович Павло — полковник Кропивнянський (1658—1659).

Примітки

Див. також 
 Омелянович-Павленко
 Омелян (значення)
 Омеляненко
 Омеляновський
 Омелянів